Damien Tarantola (ur. 14 października 1991 w Chamonix) – francuski biegacz narciarski, srebrny medalista mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Damien Tarantola pojawił się 3 stycznia 2009 roku w zawodach Alpen Cup we francuskiej miejscowości Méaudre, gdzie zajął 55. miejsce w biegu na 10 km techniką dowolną. W styczniu 2010 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Hinterzarten, gdzie był między innymi czwarty w sztafecie, a bieg na 10 km stylem klasycznym zakończył na 28. miejscu. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Otepää był piąty w sztafecie i siódmy w biegu łączonym na 20 km. Trzykrotnie startował na mistrzostwach świata młodzieżowców, najlepszy wynik osiągając podczas MŚ U-23 w Val di Fiemme w 2014 roku, gdzie zdobył srebrny medal w biegu łączonym na 30 km, przegrywając tylko ze swym rodakiem Adrienem Backscheiderem. W Pucharze Świata zadebiutował 19 stycznia 2013 roku w La Clusaz, gdzie w biegu na 15 km stylem klasycznym zajął 59. miejsce. Jak dotąd nie zdobył pucharowych punktów.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach 
Jak dotąd Tarantola nie stał na podium zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Francuscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1991